Казанка — селище в Україні, у Казанківському районі Миколаївської області. Населення становить 540 осіб. Орган місцевого самоврядування — Веселобалківська сільська рада.

Персоналії 
 Черниш Вадим Олегович (1971) — український адвокат, член неурядових експертних організацій, голова Державного агентства з питань відновлення Донбасу (з 26 червня 2015), Міністр України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (з 14 квітня 2016 року).

Посилання 
 Погода в селі Казанка 

Селища Баштанського району